Плем'я — тип етнічної спільноти людей

Кінематограф 
 «Плем'я» — новозеландський телесеріал-фантастика (1999—2005)
 «Плем'я» — британський фільм (1998)
 «Плем'я» — американський фільм жахів (2009)
 «Плем'я» — український фільм-драма (2014)

Див. також 
 Дванадцять племен Ізраїля